Název Slavkov má několik sídel:

 Slavkov (okres Uherské Hradiště), obec v okrese Uherské Hradiště
 Slavkov (okres Opava), obec v okrese Opava
 Slavkov pod Hostýnem, obec v okrese Kroměříž
 Slavkov u Brna, město v okrese Vyškov
 Horní Slavkov, obec v okrese Sokolov
 Malý Slavkov, slovenská obec v okrese Kežmarok

Název Slavkov také nese několik částí obcí:
 Slavkov (Bohdalovice), část obce Bohdalovice v okrese Český Krumlov
 Slavkov (Kozlov), část obce Kozlov v okrese Olomouc, do konce roku 2015 součást vojenského újezdu Libavá
 Slavkov (Olbramovice), část obce Olbramovice v okrese Benešov

Další významy 
 Slavkov (přírodní památka), chráněné území v okrese Benešov

Podobné názvy 
 Slavíkov